A Cruz Vermelha de Constantino é uma ordem cristã da Francomaçonaria.

Em sua forma atual, ela foi fundada em 1865, e seu nome deriva do imperador romano Constantino, que autorizou o culto cristão no império.

Os candidatos a ingressar nessa Ordem devem ser cristãos, membros de uma loja maçônica, e anunciarem sua crença na doutrina da Santíssima Trindade.

Os Graus da Ordem são:

 1- Cavaleiro da Cruz Vermelha de Constantino
 2a- Cavaleiro do Santo Sepulcro
 2b- Cavaleiro de São João Evangelista.

Bibliografia 
 Graham, Edward P. The History and Symbolism of Royal Arch Masonry. 1st Books

Sociedades secretas
Esoterismo
Ocultismo